Бранка Секуловић је била југословенска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е_
|-
| 1981. || Кумови (кратки филм) || /
|-
| 1985. || Тајванска канаста || /
|-
| 1987. || Увек спремне жене || /
|-
| 1988. || Ванбрачна путовања || /
|-
| 1988. || -{Da Capo}- (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Четрдесет осма — Завера и издаја (мини-серија) || Девојка са Дапчевићем
|-
| 1989. || Најбољи || Бркина жена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1991. || Бољи живот (ТВ серија) || Данилова жена
|-
| 1991. || -{Stand by}- || Инспекторка
|-
| 1993. || Виљушка се држи у лијеву руку (ТВ филм) || /
|-
| 1993. || Електра (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2004. || Стижу долари (ТВ серија)|| Директорка Јасна Димитријевић
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1958.
Југословенски глумци